Илья́ Григо́рьевич Назаре́вич () — российский хоккеист.

Биография 
Родился 26 мая 1992 года в городе Волновахе Донецкой области Украины.

Воспитанник спортивной школы № 2 (Москва), в 2002—2007 годах играл за ХК «Северная звезда» (Москва).

Обладатель Континентального кубка 2014/2015 в составе ХК «Неман».

Обладатель Кубка Петрова (2017/18) в составе ХК «Динамо» (Санкт-Петербург), лучший бомбардир среди защитников в регулярном чемпионате и в плей-офф ВХЛ в сезоне 2017/2018.

В мае 2021 года вновь стал игроком «Динамо» СПб. В мае 2022 года перешёл в московскую «Звезду».

Статистика в КХЛ 

 Последнее обновление: 31 октября 2018 года

Клубная карьера

Семья 
Младший брат Антон Назаревич — игрок ХК «Динамо» (Санкт-Петербург).

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Спортсмены Москвы
Игроки ХК «Атланты»
Игроки ХК «Могилёв»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Россошь»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Славутич»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Лида»
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Тамбов»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Звезда» Москва